Aleksandr Innokéntievich Tolmachov , (1903, San Petersburgo - 1979, ibíd. ) fue un botánico y fitogeógrafo del s. XX ruso y soviético que fue un experto en la flora del Ártico Ruso. Fue editor de un importante multivolumen, Flora Of The Russian Arctic - A Critical Review Of The Vascular Plants Occuring In The Arctic Region Of The Former Soviet Union, editado por J.G. Packer y llevado al inglés por G.C.D. Griffiths.

Fue una autoridad en la familia Juncaceae, y de las especies del occidente siberiano Luzula tolmatchewii que sería nombrada luego por su colega también experto en flora ártica y subártica rusa Vladimir B. Kuvaev. También trabajó abundantemente en algunos taxones de Brassicaceae, Caryophyllaceae, Papaveraceae , Ranunculaceae.

Tuvo amplios intereses en la Historia natural del Ártico incluyendo sus insectos, aves, suelos. Obtuvo por oposición la jefatura de la Academia Rusa de las Ciencias sobre Estudios de las Áreas Norteñas de Arcángel, en 1939 luego de servir por pocos años como jefe de su Sección Botánica. Sería transferido durante la segunda guerra mundial a la delegación de la Academia de Ciencias en Dusambé y en Tayikistán, para luego trabajar a principios de los 1950s en las Oficinas de Sajalín, y luego retorna y se instala en Leningrado.

Era hijo de un paleobotánico ruso-siberiano, y de Innokenty Pablovich Tolmachoff, quienes migraron a EE. UU. en 1918 en compañía del inventor estadounidense Vladimir K. Zworykin. La diferencia en los apellidos es debido al tiempo de transliteración, el hijo permaneció en la Unión Soviética mientras su padre migraba.

Obra en ruso 
 Толмачёв А. И. К методике сравнительно-флористических исследований. 1. Понятие о флоре в сравнительной флористике (Sobre los métodos de los estudios florísticos comparativos. 1 El concepto de la flora en la florística comparativo) // Журн. Рус. бот. о-ва. 1931. Т. 16, N.º 1. С. 111—124

 Толмачёв А. И. Флора центральной части Восточного Таймыра (Flora de la parte central del este Taimyr) // Тр. Поляр. комис. 1932. Вып. 8. С. 1-126

 Толмачёв А. И. О некоторых закономерностях распределения растительных сообществ в Арктике // Бот. журн. 1939. Т. 24, N.º 5-6. С. 504—517

 Толмачёв А. И. О количественной характеристике флор и флористических областей. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1941. — 37 с

 Толмачёв А. И. Об условиях существования третичных флор Арктики // Бот. Журн. 1944. Т. 29, N.º 1. С. 3-17

 Толмачёв А. И. Основные пути формирования растительности высокогорных ландшафтов северного полушария // Бот. журн. 1948. Т. 33, N.º 2. С. 161—180

 Толмачёв А. И. К истории развития флор Советской Арктики // Ареал. Вып. 1 / под ред. А. И. Толмачева. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1952. С. 13-19

 Толмачёв А. И. К истории возникновения и развития темнохвойной тайги. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1954. — 155 с

 Толмачёв А. И. Геоботаническое районирование острова Сахалина. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955. — 80 с

 Толмачев А. И. О флоре острова Сахалина // Комаровские чтения. Вып. 12. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — 104 с

 Толмачев А. И. Географические закономерности эволюции в недавнем и отдаленном геологическом прошлом : (очерки по биогеографии минувших геологических периодов). I. О преимущественном значении суши северного полушария как места формирования прогрессивных элементов наземных флор и фаун. II. Закон зональности и его отражение в развитии органического мира Земли в различные геологические периоды // Вопросы палеобиологии и биостратиграфии : Тр. II сессии Всесоюз. палеонтол. о-ва / под ред. Д. Л. Степанова. М. : Госгеолтехиздат, 1959. С. 25-55.

 Толмачёв А. И. Арктическая флора СССР. Критический обзор сосудистых растений, встречающихся в арктических районах СССР. Вып. 1 : Семейства Polypodiaceae — Butomaceae / Академия наук СССР. Ботанический институт имени В. Л. Комарова. Отв. ред. док. биол. наук проф. Б. А. Тихомиров. — М.—Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1960. — 101 с.

 Толмачёв А. И. Роль миграций и автохтонного развития в формировании высокогорных флор земного шара // Проблемы ботаники. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1960. Вып. 5. С. 18-31.

 Толмачёв А. И. Автохтонное ядро арктической флоры и её связи с высокогорными флорами Северной и Центральной Азии // Проблемы ботаники. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1962. Вып. 6. С. 55-65.

 Толмачёв А. И. Богатство флор как объект сравнительного изучения // Вестн. ЛГУ. 1970а. N.º 9. С. 71-83.

 Толмачёв А. И. О некоторых количественных соотношениях во флорах земного шара // Вестн. ЛГУ. 1970б. N.º 15. С. 62-74.

 Толмачёв А. И. Введение в географию растений : (лекции, чит. студентам Ленингр. ун-та в 1958—1971 гг.). — Л. : Изд-во ЛГУ, 1974. — 244 с.

 Толмачёв А. И. Методы сравнительной флористики и проблемы флорогенеза. — Новосибирск : Наука, 1986. — 197 с.

Honores

Eponimia 
Especies
 (Juncaceae) Luzula tolmatchewii Kuvaev

 (Poaceae) Poa tolmatchewii Roshev.

Véase también 
 Anexo:Naturalistas y epónimos

Referencias

Bibliografía seleccionada

Enlaces externos 

Pteridólogos de Rusia del siglo XX
Fitogeógrafos de Rusia
Escritores en ruso
Escritores en inglés del siglo XX
Nacidos en San Petersburgo
Fallecidos en San Petersburgo